Praia da Saudade (Ilha de Cotijuba)
Praia da Saudade (Itanhaém)
Praia da Saudade (Rio de Janeiro)
Praia da Saudade (São Francisco do Sul)

Saudade